Torrubiella är ett släkte av svampar. Torrubiella ingår i familjen Cordycipitaceae, ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Köttkärnsvampar
Torrubiella